|-
| 120001 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 120002 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 120003 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 120004 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 120005 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 120006 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 120007 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 120008 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120009 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120010 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120011 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120012 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120013 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120014 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120015 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120016 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120017 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120018 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120019 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120020 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120021 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120022 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120023 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120024 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120025 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120026 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120027 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120028 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120029 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120030 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120031 - ||  || 9 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120032 - ||  || 8 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120033 - ||  || 10 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120034 - ||  || 10 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120035 - ||  || 10 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120036 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120037 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120038 Franlainsher ||  || 26 ianuarie 2003 || Wrightwood || 
|-
| 120039 - ||  || 25 ianuarie 2003 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120040 Pagliarini ||  || 24 ianuarie 2003 || La Silla || , 
|-
| 120041 - ||  || 24 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120042 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120043 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120044 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 120045 - ||  || 25 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120046 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120047 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120048 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120049 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120050 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120051 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120052 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 120053 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120054 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120055 - ||  || 29 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120056 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120057 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120058 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120059 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120060 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 120061 - ||  || 1 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120062 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120063 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120064 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120065 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120066 - ||  || 7 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120067 - ||  || 6 februarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120068 - ||  || 21 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120069 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120070 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120071 - ||  || 21 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120072 - ||  || 19 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120073 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120074 Bass || 2003 EA || 1 martie 2003 ||  || 
|-
| 120075 - ||  || 5 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120076 - ||  || 5 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120077 - ||  || 6 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120078 - ||  || 6 martie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 120079 - ||  || 6 martie 2003 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120080 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120081 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120082 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120083 - ||  || 5 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120084 - ||  || 6 martie 2003 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120085 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120086 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120087 - ||  || 6 martie 2003 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120088 - ||  || 7 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120089 - ||  || 7 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120090 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120091 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120092 - ||  || 7 martie 2003 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120093 - ||  || 8 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120094 - ||  || 8 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120095 - ||  || 9 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120096 - ||  || 9 martie 2003 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120097 - ||  || 10 martie 2003 ||  || 
|-
| 120098 - ||  || 10 martie 2003 || Campo Imperatore || Campo Imperatore
|-
| 120099 - ||  || 9 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120100 - ||  || 9 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-